Le Roy ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Le Roy (um 1520–1598), französischer Lautenist, Musikverleger und Komponist
 Alfred Le Roy de Méricourt (1825–1901), französischer Arzt
 Charles Le Roy (1726–1779), französischer Arzt
 Charles-Georges Le Roy (1723–1789), französischer Literat, Enzyklopädist und Naturforscher
 Claude Le Roy (* 1948), französischer Fußballspieler
 Édouard Le Roy (1870–1954), französischer Philosoph
 Emmanuel Le Roy Ladurie (* 1929), französischer Historiker
 Fulgence Werner Le Roy (1924–2017), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pietersburg
 Guillaume Le Roy († 1493), Buchdrucker v. a. in Lyon 
 Henri L. Le Roy (1926–2015), Schweizer Biometriker und Populationsgenetiker 
 Jacque Agathange Le Roy (1734–1812), französischer Mediziner
 Jean-Baptiste Le Roy (1720–1800), französischer Wissenschaftler und Enzyklopädist
 Jean-Pierre Le Roy (* 1953), Schweizer Schauspieler und Kulturmanager
 Julien Le Roy (1686–1759), französischer Uhrmacher
 Julien-David Le Roy (1724–1803), französischer Klassischer Archäologe
 Louis Le Roy (1510–1577), französischer politischer Schriftsteller, Humanist, Gräzist und Übersetzer

 Marin Le Roy de Gomberville (1600–1674), französischer Schriftsteller
 Maximilien Le Roy (* 1985), französischer Comiczeichner und Illustrator
 Philibert Le Roy († 1646), französischer Baumeister
 Pierre Le Roy (1747–1785), französischer Uhrmacher 
 Servais Le Roy (1865–1953), belgischer Zauberkünstler, Partner von Le Roy, Talma & Bosco
 Xavier Le Roy (* 1963), französischer Tänzer und Choreograph

Le Roy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Le Roy (Illinois)
 Le Roy (Iowa), im Decatur County
 Le Roy (Kansas)
 Le Roy (Michigan)
 Le Roy (Minnesota)
 Le Roy (New York)

sowie
 Lac Le Roy, ein See in der Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Leroy
 Roy